Contea di Menominee o Menominee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Menominee (Michigan)
 Contea di Menominee (Wisconsin)